Apache es un vocablo que deriva del zuñi apachu (enemigo). Puede hacer referencia a:

Tribus 
 Apache, nombre genérico que se da a las tribus indígenas de habla atabascana del suroeste de Estados Unidos y norte de México.

Francia 
 Apache (personaje), denominación usada en las dos primeras décadas del  en París, para los integrantes de ciertas bandas de delincuentes que, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, pasó a usarse como expresión antiestadounidense.
 Los Apaches, denominación que adoptó el grupo de artistas franceses.

Armas 
 AH-64 Apache: helicóptero de ataque.
 Apache (cohete), un cohete sonda estadounidense.
 Revólver Apache, revólver de bolsillo de fines del .

Informática 
 Apache: servidor web de código abierto.
 Licencia Apache: licencia de software libre.

Lugares 
 Apache, pueblo ubicado en el estado de Oklahoma, Estados Unidos.
 Apače, localidad de Eslovenia, capital del municipio homónimo.

Personajes y obras 
 Apache, película de Robert Aldrich de 1954.
 Apache, serie de la editorial Maga de 1958.
 Apache, canción del grupo británico The Shadows.
 Apache: personaje ficticio del manga y anime Bleach.

Músicas 
 Apache, rapero venezolano.
 Apache, baile parisino de principios del s XX.